Moberg ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Moberg (* 2001), schwedische Skispringerin, auch bekannt als Astrid Norstedt
 Axel Moberg (1872–1955), schwedischer Orientalist
 Carl-Allan Moberg (1896–1978), schwedischer Musikwissenschaftler
 Carl-Axel Moberg (1915–1987), schwedischer Archäologe
 Emilie Moberg (* 1991), norwegische Radrennfahrerin
 Erik Moberg (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Johan Christian Moberg (1854–1915), schwedischer Paläontologe und Geologe
 Karl Adolf Moberg (1840–1901), finnischer Geologe
 Lars-Erik Moberg (* 1957), schwedischer Kanute
 Lennart Moberg (1918–1991), schwedischer Dreispringer
 Peer Moberg (* 1971), norwegischer Segler
 Per Moberg (* 1967), schwedischer Radrennfahrer
 Vilhelm Moberg (1898–1973), schwedischer Schriftsteller